Regimentul 15 Infanterie din România, la Wikipedia în limba română se poate referi la următoarele articole despre respectiva unitate de infanterie de nivel tactic: 
 Regimentul 15 Dorobanți (1877) – participant la Războiul de Independență al României
 Regimentul Războieni No. 15 – parte a trupelor permanente ale Armatei României în perioada 1877-1951
  Regimentul Războieni No. 15 (1913) – participant la Al Doilea Război Balcanic
 Regimentul 15 Infanterie (1916-1918) – participant la luptele duse de Armata României în Primul Război Mondial
 Regimentul 15 Infanterie (1918-1920) – participant la operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri din perioada 1918-1920
 Regimentul 15 Infanterie (1941-1945) – participant la luptele duse de Armata României în Al Doilea Război Mondial